Greg Smith může být:

 Greg Smith (hudebník) (* 1963) – americký hudebník
 Greg Smith (hokejista) (* 1955) – kanadský hokejista
 Greg Smith (baseballista) (* 1983) – americký baseballista